Буховецкий — русская фамилия; женская форма Буховецкая.

Известные носители 
 Буховецкий, Дмитрий Савельевич (1885—1932) — немецкий и американский режиссер.
 Буховецкий, Савелий Григорьевич (1858—1915) — русский оперный певец (баритон), антрепренер.